Ophiactis squamata är en ormstjärneart som beskrevs av Clark 1909. Ophiactis squamata ingår i släktet Ophiactis och familjen bandormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bandormstjärnor
squamata